Кертіс Лещишин, Кертіс Майкл Лещишин (англ. Curtis Michael Leschyshyn; 21 вересня 1969, м. Томпсон, Канада) — канадський хокеїст, захисник. 
 Лещишин Богдан Григорович (25 жовтня 1982 — 12 березня 2022) — український військовослужбовець, підполковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.